Mammel ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Mammel (* 1965), deutscher Maler und Zeichner
 Hans Jörg Mammel (* 1964), deutscher Tenor und Opernsänger